Разум — философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности.

Персоналии 

Разум, Роман Владимирович (род. 1981) — луганский и российский музыкант, продюсер, сценарист